Sweet Revenge – album Amandy Lear, 1978
 Sweet Revenge – album Generation X, 1998